Хуана Арагонская (графиня Ампурьяса)
 Хуана Арагонская (графиня Фуа)
 Хуана Арагонская (королева Неаполя)